Лаффе́н () — французская фамилия.

Известные носители:
 Лаффен, Доминик (1952—1985) — французская актриса.
 Лаффен, Эрик — французский кёрлингист.